Португейс — еврейская фамилия (досл. португалец, т.е. сефардский еврей).

В различных вариантах (Партигейс, Партыгейс, Португейз, Портигейс и других) была распространена в Бессарабской губернии, главным образом в Кишинёвском и Оргеевском уездах.

Носители:
 Португейс, Альберто (Alberto Portugheis, род. 1941) — аргентинский пианист.
 Портигейс, Мендл Вольфович (также Партыгейс и Португейс, 1888—1917) — легендарная фигура Второй алии.
 Португейс, Семён Осипович (Соломон Иосифович), известный под псевдонимами Ст. Иванович и В. И. Талин (1880—1944) — русский публицист и журналист.
 Португейс, Эммануил Викторович (партийный псевдоним Лугановский, 1885—1940) — революционный и хозяйственный деятель.

Примечания